Михаил Болдырев:
 Болдырев, Михаил Фёдорович (1894—1939) — советский государственный деятель.
 Болдырев, Михаил Фомич (1890—1938) — партийный деятель.